Chamiso puede referirse a:
 el nombre común de la planta Atriplex canescens
 el nombre común de la planta Baccharis salicifolia
 el nombre común de la planta '''''Casearia corymbosa